UFC on ESPN: Sandhagen vs. Dillashaw, также известный как UFC on ESPN 27 или UFC Vegas 32 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 24 июля 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Ти Джей Диллашоу победил Кори Сэндхэгена раздельным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного поединка турнира запланирован бой в легчайшем весе между Кори Сэндхэгеном и бывшим двукратным чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу. Изначально это бой был заглавным событием турнира UFC on ESPN 24, однако при подготовке к бою Диллашоу получил травму на тренировке и бой был переназначен на этот турнир.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Раулиан Паива vs. Кайлер Филлипс
 Выступление вечера: Даррен Элкинс и Эдриан Янес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
27 июля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Кайлер Филлипс (бывший #14) после поражения на турнире покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса

Раулиан Паива (бывший #12) после выступления на турнире покинул рейтинг Топ-15 наилегчайшего веса (смена весовой категории)

Сиджара Юбэнкс (бывшая #13) после выступления на турнире покинула рейтинг Топ-15 женского легчайшего веса

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN